Джепкосгеи () или  () — кенийская фамилия.

Известные носители 
 Джепкосгеи, Джанет (род. 1983) — кенийская бегунья.
 Кипьего, Салли Джепкосгеи (род. 1985) — кенийская бегунья.
 Кейтани, Мэри Джепкосгеи (род. 1982) — кенийская бегунья.
 Джепкосгеи, Джойсилин (род. 1993) — кенийская бегунья.